Кироваул — село в Кизилюртовском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Кироваул как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено на левом берегу реки Сулак, в 4 км к северо-западу от города Кизилюрт.

Население

История 
Село возникло в середине XX века, в результате переселения жителей сёл Сильди, Гакко, Хваршини Цумадинского района Республики Дагестан на Кумыкскую равнину.

В августе 2020 администрацией района начата процедура переименования села Кироваул в Манапкала в честь заслуженного тренера России, старшего тренера сборной команды Дагестана по боевому самбо Абдулманапа Нурмагомедова.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Населённые пункты Кизилюртовского района
Муниципальные образования Кизилюртовского района
Сельские поселения Дагестана
Объекты, названные в честь Сергея Кирова